Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale Vera Zvonarëva 7-6(9), 5-7, 6-3.

Teste di serie
1   Jelena Janković (12): Campionessesa
2   Anastasija Myskina (16): Primo turno
3   Daniela Hantuchová (17): Secondo turno
4   Marion Bartoli  (18): Secondo turno
5   Vera Zvonarëva  (24): Runner-Up
6   Martina Müller  (34): Primo turno
7   Eléni Daniilídou (36): Quarter Finali
8   Shenay Perry (44): Primo turno

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2007